La Belle et la Bête (1946), een Franse zwart-witfilm uit 1946
 La Belle et la Bête (2014), een Franse film uit 2014

Zie ook:
 Belle en het Beest (doorverwijspagina)